Le  (en allemand) ou  (en alsacien) (littéralement le « Chant alsacien du drapeau ») est l'ancien hymne du Reichsland Elsaß-Lothringen. Il a été écrit en 1911 par Emile Woerth (1870-1926), mais n'a jamais été adopté comme hymne officiel de l'Alsace en raison du refus du gouvernement allemand. L'Alsace-Lorraine était alors Terre d'Empire, propriété commune des États allemands et ne pouvait disposer de l'autonomie pour déterminer ses attributs symboliques. Ce chant fait référence au drapeau  qui lui non plus n'a jamais été adopté officiellement, malgré des tentatives répétées de la part des députés du Landtag d'Alsace-Lorraine. Pendant la Première Guerre mondiale, l'usage de l'hymne et du drapeau a été toléré mais combattu par les autorités militaires allemandes.

Paroles 

Note : L'Alsacien étant une langue essentiellement parlée, de petites différences peuvent avoir lieu dans la langue en fonction de l'endroit.

Voir aussi 
 Drapeau de l'Alsace : l' fait référence au drapeau historique alsacien le 
 Alsace-Lorraine
 Culture de l'Alsace

Liens externes 
 Site sur le Rot un Wiss

Alsace-Lorraine
Chanson de 1911
Hymne national historique
Musique dans le Grand Est
Symbole de l'Alsace
Symbole de l'Allemagne